Планетники — в польской мифологии злые духи или колдуны, посылающие бури.
 «Планетники» (планидники, XVII—XVIII века) — русские гадательные астрологические книги.
 «Планетникы» (2001) — сборник стихов польского поэта Пётра Мурянки

См. также 
 Планетоиды

Примечания